Benson & Hedges Championship 2002 — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, проходивший с 21 по 31 октября 2002 года в Мэнсфилде (Англия). Победителем турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 2003, стал Марк Дэвис, обыгравший в финале Мехмета Хусну со счётом 9:6.

Высший брейк 

 147 — Тони Драго (1/16 финала)

Результаты 

4 раунд

 Энди Хикс 5:1 Саймон Бедфорд  
 Марк Дэвис 5:1 Джейсон Принс  
 Майкл Холт 5:3 Мэттью Барнс  
 Билли Снэддон 5:4 Ли Ричардсон  
 Алистер Картер 5:2 Стивен Роулингс  
 Брайан Морган 5:4 Ник Дайсон  
 Дрю Хенри 5:1 Мартин Дзивальтовски  
 Джейми Бёрнетт 5:4 Шон Стори  
 Джеймс Уоттана 5:2 Люк Фишер  
 Доминик Дэйл 5:1 Питер Лайнс  
 Тони Драго 5:3 Шон Мёрфи  
 Стюарт Бинэм 5:2 Дэвид Ро  
 Стивен Магуайр 5:0 Гэри Лис  
 Пол Дэвис 5:4 Иан Маккалох  
 Джеймс Рейнолдс 5:4 Дэйв Харольд  
 Барри Хокинс 5:2 Стивен Киршоу  

 Даррен Морган 5:2 Шокат Али  
 Тони Джонс 5:3 Роберт Милкинс  
 Майк Данн 5:3 Дэвид Джон  
 Майкл Джадж 5:4 Пол Дэвисон  
 Уэйн Сэйдлер 5:3 Ли Спик  
 Джефф Канди 5:1 Дэвид Грэй  
 Иан Брамби 5:0 Гэри Уилкинсон  
 Лео Фернандес 5:3 Крейг Батлер  
 Эндрю Хиггинсон 5:1 Энтони Хэмилтон  
 Джерард Грин 5:3 Эльфи Бёрден  
 Мехмет Хусну 5:3 Рики Уолден  
 Найджел Бонд 5:0 Мэттью Коуч  
 Бьёрн Ханевеер 5:4 Брэдли Джонс  
 Эндрю Аткинсон 5:1 Тони Ноулз  
 Патрик Уоллес 5:1 Цзинь Лун  
 Фергал О'Брайен 5:2 Джейми Коуп 5 раунд

 Марк Дэвис 5:1 Энди Хикс  
 Майкл Холт 5:2 Билли Снэддон  
 Алистер Картер 5:1 Брайан Морган  
 Дрю Хенри 5:4 Джейми Бёрнетт  
 Стивен Магуайр 5:0 Джеймс Рейнолдс  
 Барри Хокинс 5:0 Даррен Морган  
 Стюарт Бинэм 5:3 Тони Драго  
 Пол Дэвис 5:2 Доминик Дэйл  

 Джефф Канди 5:4 Лео Фернандес  
 Майк Данн 5:4 Тони Джонс  
 Уэйн Сэйдлер 5:2 Джеймс Уоттана  
 Майкл Джадж 5:2 Иан Брамби  
 Фергал О'Брайен 5:1 Бьёрн Ханевеер  
 Найджел Бонд 5:1 Патрик Уоллес  
 Мехмет Хусну 5:1 Эндрю Аткинсон  
 Джерард Грин 5:0 Эндрю Хиггинсон

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на Sporting Life 
 Некоторые другие данные о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

2002 год в снукере
Benson & Hedges Championship